Caro Michele – romanzo del 1973
Caro Michele – film del 1976